Мининская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Раменского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 49 км, до центра муниципального образования Раменья — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Артемовская, Выдриха, Марковская.

По переписи 2002 года население — 43 человека (23 мужчины, 20 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Мининская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района